A Corrientes-fok (spanyolul Cabo Corrientes) több földrajzi fok neve Latin-Amerikában:
Corrientes-fok (Kolumbia)
Corrientes-fok (Kuba)
Corrientes-fok (Mexikó)

A spanyol név, a Cabo Corrientes egy mexikói község és a községközpont neve is:
Cabo Corrientes, község
Cabo Corrientes, a község központja